Berrow (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset
 Berrow (Worcestershire), een plaats in het Engelse graafschap Worcestershire